

Astronomia
19741 Callahan – asteroide della fascia principale

Geografia
Callahan – città della Florida
Contea di Callahan – Contea dello stato del Texas

Persone 
Bill Callahan – musicista statunitense
Bill Callahan – sceneggiatore statunitense
Dan Callahan – cestista irlandese
Gene Callahan – economista statunitense
Harry Callahan – fotografo statunitense
Mike Callahan – arbitro della NBA

Altro
Debbie Callahan – personaggio immaginario della serie di film Scuola di polizia

Pagine correlate
Callaghan